Ивкино — название населённых пунктов в Белоруссии и России:

Белоруссия 
 Ивкино — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ивкино — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ивкино — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Ивкино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Ивкино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Ивкино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Ивкино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Ивкино — деревня в Переславском районе Ярославской области.